Аугуст Блом (1869—1947) — данський кінорежисер німого кіно.
 Кевін Блом (Kevin Blom; 21 лютого 1974 року) — нідерландський футбольний арбітр .
 Ерік Блом (Eric Blom; 20 серпня 1888 — 11 квітня 1959) — англійський музикознавець і лексикограф .
 Гертруда Дюбі-Блом (1901—1993) — швейцарська соціалістка, фотограф, антрополог, журналістка, еколог.